Fays ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Fays (Haute-Marne), im Département Haute-Marne
 Fays (Vosges), im Département Vosges
 Fays-la-Chapelle, im Département Aube
 Les Deux-Fays, im Département Jura

Faÿs steht für:
 Raphaël Faÿs (* 1959), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Fais
 Fay